Morrison může být:

příjmení
 Allie Morrison (1904-1966) – americký zápasník
 Denny Morrison (* 1985) – kanadský rychlobruslař
 Elsie Morrison (1924-2016) – britská operní zpěvačka, sopranistka
 George Stephen Morrison (1919-2008) – americký kontradmirál
 Grant Morrison (* 1960) – skotský komiksový scenárista
 Jennifer Morrisonová (* 1979) – americká herečka
 Jim Morrison (1943–1971) – americký zpěvák
 John Morrison (* 1979) – americký wrestler
 Matthew Morrison (* 1978) – americký herec
 Norman Morrison (1933-1965) – americký kvaker, který se upálil na protest proti válce ve Vietnamu
 Robert Morrison (1782-1834) – první protestantský misionář v Číně
 Sterling Morrison (1942–1995) – americký hudebník
 Toni Morrisonová (Chloe Anthony Wofford; 1931–2019) – americká spisovatelka a profesorka
 Van Morrison (* 1945) – severoirský hudebník
 Hannah Morrison (* 19??) – nizozemská zpěvačka islandsko-skotského původu	
 Scott Morrison (* 1968) – australský politik

místo
 Morrison (Colorado) – město v Coloradu
 Morrison (Illinois) – město v Illinois
 Morrison (Iowa) – město v Iowě
 Morrison (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii
 Morrison (Missouri) – město v Missouri
 Morrison (Oklahoma) – město v Oklahomě
 Morrison (Tennessee) – město v Tennessee
 Morrison (Wisconsin) – město ve Wisconsinu

Jiný význam
 Souvrství Morrison – geologická vrstva (svrchní jura)